West Side o Westside

Località 
West Side – zona di Manhattan
Westside – zona di Los Angeles
Westside – comune dell'Iowa
Westside – zona di Gibilterra

Altro  
West Side – etichetta discografica italiana
West Side – album di JJ Lin del 2007